Ранчо Сан Рафаел има више значења:

 Ранчо Сан Рафаел (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Сан Рафаел (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Сан Рафаел (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Сан Рафаел (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Рафаел, Ранчо де Чачо Естрада (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Рафаел, Ерманос Армента (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Сан Рафаел, Километро 57 (Тизајука), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Сан Рафаел (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Сан Рафаел (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Сан Рафаел (Амекамека), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Рафаел, Тепенакаско (Ајапанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Рафаел (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Рафаел (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Сан Рафаел (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Сан Рафаел (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику